И́льзе Де-Ла́нге (), настоящее имя Илзе Аннуска де Ланге (; род. 13 мая 1977, Алмело, Нидерланды) — нидерландская кантри и поп-певица.

В 2014 году представляла Нидерланды на конкурсе песни «Евровидение 2014», совместно с Уэйлоном в составе группы «The Common Linnets», где они заняли 2-е место, набрав 238 баллов.

Дискография

Студийные альбомы 
 1998 - World of Hurt
 2000 - Livin' on Love
 2003 - Clean Up
 2006 - The Great Escape
 2008 - Incredible
 2010 - Next to Me
 2012 - Eye of the Hurricane

Концертные альбомы 
 1999 – Dear John
 2007 – Live
 2009 – Live in Ahoy
 2011 – Live in Gelredome
 2012 – Live in Gelredome, the second

Сборники 
 2013 – Here I Am

Синглы

Примечания 

Певцы и певицы Нидерландов
Авторы-исполнители Нидерландов
Наставники телешоу «The Voice»
Представители Нидерландов на «Евровидении»